Formel 1
Sport i 2018